Сестеро́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Тулузи, 15 км на північний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 284 осіб у працездатному віці (15-64 років) 203 були активні, 81 — неактивна (показник активності 71,5%, у 1999 році було 66,5%). З 203 активних працювало 188 осіб (98 чоловіків та 90 жінок), безробітних було 15 (6 чоловіків та 9 жінок). Серед 81 неактивної 19 осіб було учнями чи студентами, 39 — пенсіонерами, 23 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 210 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 494,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сестероль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сестероль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн